Чална́-1 (гарнизон Бесовец, ранее — Петрозаводск-15) — посёлок в Прионежском районе Республики Карелия, административный центр Гарнизонного сельского поселения.

Общие сведения 
Посёлок расположен вблизи аэропорта «Бесовец», в 12 км к северо-западу от Петрозаводска.

Население

История 
На территории поселения располагались войсковые части Минобороны РФ:
 войсковая часть 52809,
 войсковая часть 52906,
 войсковая часть 83298,
 войсковая часть 22084,
 войсковая часть 06548 (частично расположена на территории Пряжинского муниципального района).
 В настоящее время базируется 159-й гвардейский истребительный авиационный полк.

Улицы 
 Улица Весельницкого, названа в честь командира авиаполка полковника Владимира Ильича Весельницкого, погибшего 11 апреля 1990 года при столкновении самолёта Су-15УМс с землёй под углом 15-20° и незначительным левым креном на скорости 530 км/ч, самолёт разрушился и сгорел. Причиной происшествия явилась недисциплинированность экипажа, проявившаяся в выполнении непредусмотренного заданием нисходящего маневра, что привело к столкновению самолета с землёй.

 Улица Завражнова — названа в честь военного лётчика, погибшего во время одного из учёбных полётов в 1978 году.

Культура и образование 
В посёлке действуют врачебная амбулатория, средняя общеобразовательная школа № 44, детский сад № 51 «Чебурашка», 81-й гарнизонный дом офицеров со своей библиотекой, музеем и рядом кружков. Выходит газета «Ведомости гарнизона».

Экономика 
Действуют предприятия:
 автономное учреждение Республики Карелия «Аэропорт Петрозаводск»,
 РЭУ-02 филиала «Ленинградский» ОАО «Славянка»,
 ЭРТ «Петрозаводский» филиала «Санкт-Петербургский» ОАО «РЭУ»,
 муниципальное автономное учреждение «Единый сервисный центр».

Спорт 
На территории посёлка построена хоккейная площадка и две детских площадки, также отведен участок под футбольное поле.

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 3: Р — Я. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2011. С. 256—384 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0127-8 (т. 3)

Ссылки 
 Сайт Муниципального образования Гарнизонное сельское поселение
 Сайт МОУ «Средняя школа № 44»

Населённые пункты Прионежского района